Гран-при Великобритании 1993 года — девятый этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1993 года. Прошёл на трассе Сильверстоун в Великобритании. Соревнования состоялись 11 июля 1993 года.

Гонка 

|}

 Лучший круг: Деймон Хилл 1:22,515

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Великобритании